Дубов'язівка — селище міського типу України, центр Конотопського району Сумської області;
 Дубов'язівка — вантажно-пасажирська залізнична станція Південно-західної залізниці у селі В'язове Конотопського району Сумської області.